Nikita Pelizon (Trieste, 20 de marzo de 1994) es una actriz, bailarina, influencer, personalidad de televisión y modelo italiana.

Biografía 
Nikita Pelizon nació el 20 de marzo de 1994 en Trieste, de madre Sabrina Pelizon y padre Mauro Pelizon (que es un agente comercial), ambos testigos de Jehová. Tiene un hermano llamado Raffaele y una hermana llamada Jessica. A los dieciséis años decidió no seguir la religión de sus padres; por ello fue repudiada por su propia familia y por la comunidad ya la vez sus padres querían obligarla a casarse, por lo que decide huir de casa. En 2021 recuperó las relaciones con su padre y con sus hermanos, excepto con su madre.

Carrera 
Nikita Pelizon a los dieciocho años, después de ser repudiada por sus padres, decidió mudarse a Milán donde comienza trabajar como modelo participando en varias sesiones de fotos y luego se hace notar desfilando en las pasarelas. Empezó a viajar por todo el mundo como en República Popular China, en Sri Lanka y en Suecia, llegando incluso a ser testimonial de la compañía telefónica Tre. En 2011 recibió el certificado de certificado de puericultura, mientras que en 2012 trabajó como operadora de servicios sociales. En el mismo año participó como competidor en la cuarta edición del programa de televisión Veline, emitido por Canale 5 con la conducción de Ezio Greggio.

En 2015 actuó el papel de Amica de Eva en un episodio de la serie emitida en Rai 1 A un paso del cielo (Un passo dal cielo), junto a Terence Hill. Al año siguiente, en 2016, protagonizó la serie Non uccidere. En 2018 protagonizó los videoclips musicales Demons Are a Girl's Best Friend de Powerwolf y en Cortellino - 140 Km/h de Ivan Graziani. Ese mismo año fue una de las tentadoras de la sexta edición de Temptation Island, retransmitida por Canale 5 con la conducción de Filippo Bisciglia. En 2019 fue rostro de las empresas de publicidad Chateau d'ax, Garnier, Labello, Vivident, Inblu, CdP Movie Magic y Tre.

En 2020 participó como competidora y novia de Matteo Diamante en la segunda edición del programa de televisión Ex on the Beach Italia, transmitido por MTV con la conducción de Cecilia Rodríguez y Ignazio Moser. En 2022 participó como competidor en el equipo Italia-Brasile junto a Helena Prestes en la novena edición de Pechino Express, titulada Pechino Express 9 - La rotta dei sultani, retransmitida por Sky Uno con la conducción de Costantino della Gherardesca. Dentro del programa quedó eliminado durante la semidinale del 5 de mayo de 2022, en la que finalizó en cuarto lugar.

En 2022 y 2023 participó como competidor en la séptima edición de Grande Fratello VIP, retransmitida por Canale 5 con la conducción de Alfonso Signorini.

Vida personal 
Nikita Pelizon de 2015 a 2022 estuvo vinculada sentimentalmente con Matteo Diamante.

Filmografía

Televisión

Videoclips musicales

Programas de televisión

Comerciales

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Nikita Pelizon en hunika.it
 Nikita Pelizon en listal.com

Nacidos en 1994
Nacidos en Trieste
Actrices de Italia
Bailarinas de Italia
Personalidades de televisión
Modelos de Italia